Lokot steht für:
 Lokot (Brjansk), eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Brjansk (Russland)
 Lokot (Region Altai), ein Dorf in der Region Altai (Russland)
 Lokot (Kursk), ein Dorf in der Oblast Kursk (Russland)
 Republik Lokot, ein halbautonomes Gebiet im von Deutschland im Zweiten Weltkrieg besetzten Teil der Sowjetunion
 Lokot (Einheit), altes russisches Ellenmaß

Lokot ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Jewgenjewitsch Lokot (* 1959), russischer Politiker